

Населені пункти та їхні частини

 Юльяново — село в гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юльяново — село в гміні Барцин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юльяново — село в гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Юльяново — село в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Юльяново — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Юльяново — частина села Любраньчик у гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юльяново — частина села Журавиці в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юльяново — частина села Хотум у гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Юльяново — осада в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юльяново — осада в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки